Краковский мир () — мирный договор между Королевством Польским и великим магистром Тевтонского ордена Альбрехтом Гогенцоллерном, подписанный 8 апреля 1525 года в Кракове и официально завершивший польско-тевтонскую войну 1519—1521 годов. Свидетелями договора выступили Фредерик II Легницкий и Георг Гогенцоллерн, маркграф Ансбаха.

По условиям договора, Альбрехт получал карт-бланш на создание вассального по отношению к Польше Герцогства Пруссия путём секуляризации государства Тевтонского ордена. Сам Альбрехт становился светским правителем Пруссии с титулом герцога, который передавался по наследству. Идею такого преобразования в личной беседе подал Альбрехту лидер Реформации Мартин Лютер.

Тевтонский орден был сохранён, однако навсегда утратил былое могущество.

Формальным следствием договора стало проведение 10 апреля церемонии оммажа, на которой Альбрехт признавал своим сюзереном короля польского и великого князя литовского Сигизмунда I.

Ссылки 
 Текст договора // Институт Европейской истории
 Фотографии договора // Институт Европейской истории.

Мирные договоры XVI века
Международные договоры Польши
Международные договоры Тевтонского ордена
1525 год
История Пруссии